Árpád Attila Mezei – rumuński skoczek narciarski. Wielokrotny mistrz kraju.

Mezei występował na arenie międzynarodowej na przełomie lat 80. i 90. XX wieku. Wziął udział w zaliczanym do sezonu 1985/1986 Pucharu Świata 34. Turnieju Czterech Skoczni – we wszystkich czterech konkursach zajmował ostatnie lokaty (kolejno: 92., 95. 98. i 98.), plasując się na 98. pozycji w klasyfikacji końcowej turnieju. Poza tym bez większych sukcesów kilkukrotnie startował w zawodach Pucharu Europy (ani razu nie punktował) oraz Zimowej Spartakiady Gwardyjskiej.

Na arenie krajowej w 1986, 1987 i 1994 został mistrzem Rumunii, a w 1998 zdobył brązowy medal krajowego czempionatu. Jest również rekordzistą skoczni Trambulina Cioplea w mieście Predeal, na której uzyskał odległość 69 metrów.

Puchar Świata

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata 
Do sezonu 1992/1993 obowiązywała inna punktacja za konkurs Pucharu Świata.

Turniej Czterech Skoczni

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Rumuńscy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w XX wieku